Hjorth ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Hjorth (1830–1891), norwegischer Offizier und Politiker  
 Berndt August Hjorth (1862–1937), schwedischer Unternehmer
 Bror Hjorth (1894–1968), schwedischer Bildhauer   
 Gregory Hjorth (1963–2011), australischer Logiker
 Harriet Hjorth (1908–1977), schwedische Schriftstellerin  
 Hjalmar Hjorth (1852–1949), schwedischer Pädagoge  
 Ingvar Hjorth (1862–1927), norwegischer Architekt  
 Jesper Hjorth (* 1975), dänischer Fußballspieler
 Julie Hjorth-Hansen (* 1984), dänische Schwimmerin   
 Magnus Hjorth (* 1983), schwedischer Jazzpianist  
 Maria Hjorth (* 1973), schwedische Golfspielerin  
 Marie Hjorth (* 1941), dänische Keramikerin  
 Michael Hjorth (* 1963), schwedischer Drehbuchautor, Produzent und Schriftsteller
 Peder Christian Hjorth (1792–1855), norwegischer Politiker  
 Per Hjorth (* 1968), dänischer Basketballspieler und -trainer
 Ragnar Hjorth (1887–1971), schwedischer Architekt  
 Ralph Hjorth (1883–1970), australischer Politiker   
 Søren Hjorth (1801–1870), dänischer Eisenbahnpionier und Erfinder
 Vigdis Hjorth (* 1959), norwegische Schriftstellerin

Sonstiges:
 Hjorth Hill, Berg im Viktorialand, Antarktika
 (6119) Hjorth, Asteroid im Asteroidengürtel

Siehe auch:
 Hjort